Kruszewnia est le nom :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Kruszewnia.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 du village de Kruszewnia.